Rial, scritto anche nella forma riyal, è il nome della moneta di alcuni Stati di lingua araba o di cultura islamica, per esempio:

 Riyal iraniano.
 Riyal dell'Oman.
 Riyal del Qatar. 
 Riyal saudita.
 Riyal yemenita.

In passato è stato la moneta di:
 Marocco.
 Tunisia.
 Yemen del Nord.
 Zanzibar.

Il nome deriva da quello della moneta portoghese, dal momento che nei secoli XVI e XVII i Portoghesi erano i maggiori mercanti di quell'area.

Altre monete con nomi simili, e la stessa etimologia;
 riel cambogiano.
 real brasiliano.
 real portoghese.
 real spagnolo.
 ryal scozzese e inglese
 
Altri significati:
 Rial è anche il nome di una ex scuderia di Formula 1 presente nei campionati 1988 e 1989.